

Роґайни — село в гміні Дубенінкі Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Роґайни — село в гміні Пасленк Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства